Die Saison 1993/94 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die zwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der Dürener TV. Absteigen in die Regionalliga mussten der Odin Hannover, der MTV Mariendorf Berlin und der VfK Südwest Berlin. Bayer Leverkusen, der 1. SC Norderstedt und der GSV Osnabrück zogen sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 MTV Mariendorf Berlin
 VC Olympia Berlin
 VfK Südwest Berlin
 Fortuna Bonn
 TV Eiche Horn Bremen
 Dürener TV
 Eimsbütteler TV Hamburg
 Odin Hannover
 TSV Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 1. SC Norderstedt
 GSV Osnabrück
 VBC Paderborn

Absteiger aus der 1. Bundesliga war der Dürener TV. Aus der Regionalliga stiegen Fortuna Bonn (West), der MTV Mariendorf Berlin (Nordost) und der Eimsbütteler TV Hamburg (Nord) auf. Die Junioren des VCO Berlin hatten ein Sonderspielrecht.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der SC Leipzig. In die Regionalliga absteigen mussten die SSG Etzbach, der SV Schwaig und der TV Vohenstrauß.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 USC Gießen
 SSG Etzbach
 SV Fellbach
 SC Leipzig
 SV Lohhof
 TG Rüsselsheim
 VGF Marktredwitz
 SV Mendig
 SSV Nordhausen
 FTM Schwabing
 SV Schwaig
 TV Vohenstrauß

Absteiger aus der 1. Bundesliga war der SC Leipzig. Aus der Regionalliga stiegen die TG Rüsselsheim (Südwest) und der TV Vohenstrauß (Südost) auf.

Tabelle

Literatur 
 Deutsche Volleyball-Zeitschrift

1993 94
Volleyballsaison 1993/94